

Patronyme 

 Charles Finch (1752-1819), homme politique anglais ;
 Christopher Finch, auteur américain spécialisé dans l'art et l'animation ;
 Daniel Finch (1647–1730), comte et homme politique britannique ;
 David Finch, auteur de comics canadien ;
  ;
 Flora Finch (1867-1940), actrice et productrice anglaise ;
  ;
 Harold Finch est un personnage de fiction joué par Michael Emerson dans la série télévisée Person of Interest ;
  ;
 Ian Baker-Finch (1960 - ), golfeur australien ;
 Jon Finch (1941 - 2012), acteur britannique ;
 Peter Finch (1916-1977), acteur britannique ; 
 Raymond Finch (né en 1948), prêtre catholique américain, supérieur de congrégation missionnaire ;
  (1954-), bassiste, compositeur, réalisateur artistique et arrangeur américain (KC and the Sunshine Band) ;
 Finch, rappeur allemand ;
  ;
 Willy Finch (1854-1930), artiste peintre, graveur et céramiste belge.

Autres 
 Finch (1999-2006 / 2007-2010 / 2012-), groupe de post-hardcore originaire de Temecula, en Californie ;
 Finch, le deuxième EP du groupe homonyme ;
 Finch, station de la ligne Yonge-University-Spadina du métro de Toronto, au Canada ;
 Finch, film de science-fiction américano-britannique prévu pour 2021.

Homonymie de patronyme